Le papillome urothélial est une lésion urothéliale composée d'axes conjonctifs bordés par des cellules urothéliales, rappelant la structure des "papilles". Il peut être exophytique ou inversé.

Voir aussi 
Papillome

Anatomopathologie des tumeurs
Tumeur bénigne